Jánež je lahko:
 janež, začimbna rastlina
 Janež, priimek več znanih ljudi
osebno ime:
Janež? Pleteršek, slovenski smučar
Janež? Skok, slovenski kajakaš